Europeiska cupvinnarcupen 1986/1987 vanns av Ajax från Nederländerna som i finalen slog Lokomotive Leipzig från det dåvarande Östtyskland med 1-0. Det var deras enda finalseger i turneringen.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

Säsongen 1986/1987 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1986 i Europa
1987 i Europa
Fotbollssäsongen 1986/1987
1986/1987